Okręty US Navy o nazwie USS  "Union":
Pierwszy "Union" (1842) był wczesnym parowcem.
Drugi "Union" (1846) był meksykańskim szkunerem zajętym przez USS "Prineton" w pobliżu Tampico 14 listopada 1846.
Trzeci "Union" (1861) był śrubowym parowcem służącym w Atlantyckim Dywizjonie Blokadowym (ang. Atlantic Blockading Squadron)
Czwarty "Union" (AKA-106) był okrętem zaopatrzeniowym typu Tolland, który służył w latach 1945 - 1970.
Union